Diócesis de Przemyśl puede hacer referencia a:

Iglesia católica
 Arquidiócesis de Przemyśl, sede episcopal latina de la Iglesia católica;
 Archieparquía de Przemyśl-Varsovia, sede episcopal greco-católica.

Iglesia cristiana ortodoxa
 Diócesis ortodoxa griega de Przemyśl;
 Diócesis ortodoxa polaca de Przemyśl y Nowy Sącz.